Het GP2-seizoen 2013 was het negende GP2 seizoen. Het seizoen bestond uit 22 races, verdeeld over 11 ronden. Regerend kampioen Davide Valsecchi stapte over naar de Formule 1 als derde rijder van het team Lotus en mocht, zoals de regels van het kampioenschap luiden, zijn titel niet verdedigen.

Fabio Leimer behaalde met een vierde positie in de eerste race van het laatste raceweekend op het Yas Marina Circuit het kampioenschap binnen, waarmee hij zijn laatste concurrenten Sam Bird, Felipe Nasr en Stefano Coletti achter zich liet. Russian Time behaalde in haar debuutjaar de titel bij de teams.

Teams en coureurs

Rijders veranderingen 
 Van team veranderd
 Nathanaël Berthon: Racing Engineering → Trident Racing
 Sergio Canamasas: Venezuela GP Lazarus → EQ8 Caterham Racing
 Johnny Cecotto jr.: Barwa Addax Team → Arden International
 Dani Clos: Barwa Addax Team → MP Motorsport
 Stefano Coletti: Scuderia Coloni → Rapax
 Tom Dillmann: Rapax → Russian Time
 Marcus Ericsson: iSport International → DAMS
 Rio Haryanto: Carlin → Barwa Addax Team
 Daniël de Jong: Rapax → MP Motorsport
 Jon Lancaster: Ocean Racing Technology → Hilmer Motorsport
 Julian Leal: Trident Racing → Racing Engineering
 Felipe Nasr: DAMS → Carlin
 Jolyon Palmer: iSport International → Carlin
 Stéphane Richelmi: Trident Racing → DAMS
 Ricardo Teixeira: Rapax → Trident Racing
 Simon Trummer: Arden International → Rapax

 Nieuw/teruggekeerd in GP2
 Daniel Abt: GP3 Series (Lotus GP) → ART Grand Prix
 Sam Bird: Formule Renault 3.5 Series (ISR) → Russian Time
 Sergio Campana: Auto GP (Ibiza Racing Team) → Trident Racing
 Kevin Ceccon: GP3 Series (Ocean Racing Technology) → Trident Racing
 Conor Daly: GP3 Series (Lotus GP) → Hilmer Motorsport
 Mitch Evans: GP3 Series (MW Arden) → Arden International
 Robin Frijns: Formule Renault 3.5 Series (Fortec Motorsports) → Hilmer Motorsport
 Vittorio Ghirelli: Formule Renault 3.5 Series (Comtec Racing) → Venezuela GP Lazarus
 Kevin Giovesi: Europese F3 Open (DAV Racing) → Venezuela GP Lazarus
 Ma Qing Hua: Formule 1 (testrijder HRT) → EQ8 Caterham Racing
 Adrian Quaife-Hobbs: Auto GP (Super Nova International) → MP Motorsport/Hilmer Motorsport
 Gianmarco Raimondo: Europese F3 Open (RP Motorsport) → Trident Racing
 Alexander Rossi: Formule Renault 3.5 Series (Arden Caterham) → EQ8 Caterham Racing
 Pål Varhaug: Auto GP (Virtuosi UK) → Hilmer Motorsport

 Uit de GP2
 Max Chilton: Carlin → Formule 1 (Marussia)
 Luca Filippi: Scuderia Coloni → IndyCar Series (Barracuda Racing)
 Giedo van der Garde: Caterham Racing → Formule 1 (Caterham)
 Víctor Guerin: Ocean Racing Technology → ?
 Esteban Gutiérrez: Lotus GP → Formule 1 (Sauber)
 Rodolfo González: Caterham Racing → Formule 1 (testrijder Marussia)
 Brendon Hartley: Ocean Racing Technology → Formule 1 (testrijder Mercedes)
 Josef Král: Barwa Addax Team → ?
 Nigel Melker: Ocean Racing Technology → Formule Renault 3.5 Series (Tech 1 Racing)
 Fabio Onidi: Scuderia Coloni → FIA GT (AF Corse)
 Luiz Razia: Arden International → International GT Open (Bhai Tech Racing)
 Giancarlo Serenelli: Venezuela GP Lazarus → Indy Lights (Belardi Auto Racing)
 Davide Valsecchi: DAMS → Formule 1 (testrijder Lotus)

Tijdens het seizoen
 Voor de ronde op het Bahrein International Circuit verving de Nederlander Robin Frijns de Amerikaan Conor Daly bij het team Hilmer Motorsport.
 Voor de ronde op het Bahrein International Circuit verving de Amerikaan Alexander Rossi de Chinees Ma Qing Hua bij Caterham Racing.
 Voor de ronde op het Circuit de Catalunya verving de Brit Jon Lancaster de Noor Pål Varhaug bij het team Hilmer Motorsport.
 Voor de ronde op Silverstone verving de Italiaan Fabrizio Crestani zijn landgenoot Kevin Giovesi voor het team Venezuela GP Lazarus.
 Voor de ronde op de Hungaroring verving de Portugees Ricardo Teixeira de Italiaan Kevin Ceccon bij het team Trident Racing.
 Voor de ronde op de Hungaroring verving de Brit Adrian Quaife-Hobbs de Nederlander Robin Frijns bij het team Hilmer Motorsport. Quaife-Hobbs werd bij zijn oude team MP Motorsport vervangen door de Spanjaard Dani Clos.
 Voor de ronde op de Hungaroring verving de Italiaan Vittorio Ghirelli zijn landgenoot Fabrizio Crestani voor het team Venezuela GP Lazarus.
 Voor de ronde op Spa-Francorchamps verving de Nederlander Robin Frijns de Brit Jon Lancaster bij het team Hilmer Motorsport. Voor de ronde op het Autodromo Nazionale Monza werd Frijns alweer vervangen door Lancaster.
 Voor de ronde op het Autodromo Nazionale Monza verving de Italiaan Sergio Campana de Portugees Ricardo Teixeira bij het team Trident Racing.
 Voor de ronde op het Marina Bay Street Circuit verving de Canadees Gianmarco Raimondo de Italiaan Sergio Campana bij het team Trident Racing.

Teams veranderingen 
 Het Italiaanse team Scuderia Coloni verliet de GP2 aan het eind van 2012 na onenigheid tussen het team en de organisatoren. Zij zijn vervangen door het Nederlandse team MP Motorsport.
 Het Portugese team Ocean Racing Technology verliet de GP2 en GP3 na financiële problemen. Zij zijn vervangen door het Duitse team Hilmer Motorsport.
 Het Britse team iSport International heeft de GP2 verlaten en is vervangen door het Russische team Russian Time.
 Na in 2011 en 2012 onder de naam "Lotus GP" te hebben gereden, zal ART Grand Prix vanaf 2013 weer onder hun eigen naam verder racen.
 Vanaf de ronde op het Circuit de Monaco rijdt Caterham Racing verder onder de naam EQ8 Caterham Racing.

Races 
 Op 19 december 2012 werd de GP2-kalender van 2013 bekend. De tweede ronde in Bahrein is geschrapt, net als de ronde in Valencia nadat deze ook van de Formule 1-kalender is geschrapt. Verder is de ronde in Abu Dhabi terug na in 2011 een niet-kampioenschapsronde geweest te zijn. De kalender telt 22 races.

Kampioenschap

Coureurs

Teams

 Coureurs vertrekkend van pole-position zijn vetgedrukt.
 Coureurs met de snelste raceronde in cursief.

2013
Autosport in 2013